Petr Kašpar může být:
 Petr Kašpar (celník) (* 1964) – český celník
 Petr Kašpar (fotbalista) (* 1960) – český fotbalista
 Petr Kašpar (režisér) (* 1977) – český režisér, cestovatel a kameraman
 Petr Kašpar Světecký (1708–1788) – český zeměměřič a kartograf